Крушево (с много честа паралелна форма Крушово) може да се отнася за някое от следните населени места:

България 
 Крушево, село в област Благоевград;
 Крушево, село в област Габрово;
 Крушево, село в област Пловдив;
 Голямо Крушево, село в област Ямбол;
 Малко Крушево, село в област Смолян;
 Мало Крушево, село в област Пловдив;

Северна Македония 
 Крушево, град
 Крушево, село в община Виница;
 Крушево, община;

Гърция 
 Крушево, днес Ахладохори, село в дем Синтика;
 Крушево, днес Коримвос, село в дем Софлу;
 Ново Крушево, днес Неа Кердилия, село в дем Амфиполи;
 Горно Крушево, днес Ано Кердилия, бивше село в дем Амфиполи;
 Долно Крушево, днес Като Кердилия, бивше село в дем Амфиполи;
 Крушево, днес Ахладохори, бивше село в дем Бук;

Турция 
 Крушево, село във вилает Лозенград;

Босна и Херцеговина 
 Крушево, село в община Олово;
 Крушево, село в община Столац;
 Крушево, село в община Фоча;

Косово 
 Крушево, село в областта Гора, община Краковища;

Хърватия 
 Крушево, село в община Брестовац;
 Крушево, село в община Оброваз;
 Крушево, село в община Примощен;

Черна гора 
 Крушево, село в община Плав;
 Крушево, село в община Плевля.

Вижте също 
 Крушевац, град в Сърбия
 Крушово